Mellankalibriga vapen avser militärt eldrörsvapen (huvudsakligen eldvapen, men även luftvapen) med en kaliber mellan 20 och 60 milimeter. Ammunition för sådana vapen, så kallad mellankalibrig ammunition, är del av så kallad kaliberbunden ammunition, vilket betyder att de skjuts från eldrör eller pipa med en bestämd angiven kaliber och att dess projektil (verkansdelen) accelereras till sin fulla projektilhastighet i eldrör/pipa eller med hjälp av en raket.

Exempel på militära mellankalibriga vapen (20–60 mm kaliber)

Referenser 

Eldvapen